Partición puede referirse a :

 En matemáticas:
 Partición en teoría de conjuntos.
 Partición (teoría de números) sobre teoría de números.
 Partición de un intervalo.
 División.

 En computación:
 Partición de disco o división lógica de un medio de almacenamiento.

 En derecho:
 La Partición de la comunidad hereditaria, la operación que divide la herencia entre los coherederos.

 En heráldica
 La partición heráldica es la división regular del campo de un escudo.

 Reparto.
 Repartimiento.

Enlaces externos